Dannemarie (Doubs)
 Dannemarie (Haut-Rhin)
 Dannemarie (Yvelines)